Терамо:

 Терамо — город в Италии.
 Терамо — провинция в Италии.